Kilgour ist der Familienname folgender Personen:

 D. Marc Kilgour, kanadischer Mathematiker
 David Kilgour (1941–2022), kanadischer Politiker
 Lennox Kilgour (1928–2004), Gewichtheber aus Trinidad und Tobago